Мозалевский — фамилия; имеет женскую форму Мозалевская.
 Мозалевский, Александр Евтихиевич (ок. 1803—1851) — декабрист, прапорщик Черниговского пехотного полка.
 Мозалевский, Виктор Иванович (1889—1970) — русский писатель, поэт, переводчик.
 Мозалевский, Иван Иванович (1890—1975) — украинский художник.
 Мозалевский, Сергей Александрович (1871—1955) — актёр, заслуженный деятель искусств РСФСР (1948).

Мозалевская
 Мозалевская, Любовь Ивановна (1903—1964) — советская актриса, режиссёр. Заслуженный деятель Белорусской ССР.

См. также 
 Модзалевский
 Мозолевский